Thelebolus är ett släkte av svampar. Thelebolus ingår i familjen Thelebolaceae, ordningen Thelebolales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thelebolus